Квалификационный турнир чемпионата Европы по баскетболу 2025 — турнир по баскетболу, в котором определятся 24 команды из 41 участников отборочного турнира на чемпионат Европы по баскетболу 2022. Турнир начнётся 25 ноября 2021 года и закончится в феврале 2025 года.

Формат квалификационного турнира 
Квалификационный турнир состоит из трёх этапов. На разных этапах играет разное количество команд. На всех этапах действует одна система розыгрыша: в группе каждая команда проводит против другой по два матча — дома и в гостях.

1-й этап 
На этом этапе играют 10 команд. 4 команды играли на предварительном этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2023, заняли там 3-е и 4-е места в группах и не прошли в первый этап турнира. 3 команды играли на первом этапе квалификационного турнира чемпионата мира по баскетболу 2023, заняли там 3-е места в группах и не прошли во второй этап турнира. Ещё две команды не учавстововали в квалификационных соревнованиях.

Победители групп и лучшая 2-я команда переходят во 2-й этап.

Квалифицированные команды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснения к таблицам

Посев 
10 команд были посеяны в 3 корзины по 3 команда и 1 корзину с 1 командой согласно мировому рейтингу ФИБА на 9 августа 2021 года. Жеребьёка была проведена 20 августа 2021 года.

Группа А

Группа B

Группа C

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Европа

2021 год в баскетболе
2022 год в баскетболе
2023 год в баскетболе
2024 год в баскетболе
2025 год в баскетболе
Чемпионат Европы по баскетболу 2025